Valdesogo puede referirse a:

 Valdesogo de Abajo, localidad del municipio de Villaturiel, León, España; o
 Valdesogo de Arriba, localidad del municipio de Villaturiel, León, España.